У́лица Кра́вченко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названы в честь разных людей.

Россия 
 Улица Кравченко — улица в Абакане.
 Улица Кравченко — улица в Ачинске.
 Улица Кравченко — улица в Красноярске. Названа в честь Александра Диомидовича Кравченко (1881—1923), одного из руководителей советского партизанского движения в Сибири.
 Улица Кравченко — улица в Минусинске.
 Улица Кравченко — улица в Москве. Названа в честь дважды Героя Советского Союза военного лётчика, участника боёв на Халхин-Голе (1939) и в Финляндии (1939—1940) Г. П. Кравченко (1912—1943)

Украина 
 Улица Кравченко — улица в Донецке. Названа в честь Михаила Степановича Кравченко (1858—1917) — украинского кобзаря, исполнителя дум и песен, участника революционных событий 1905 года.
 Улица Кравченко — улица в Киеве. Была названа в честь Кравченко Николая Васильевича (1886—1918) — рабочего типографии Яковлева, большевика, погибшего во время Январского вооружённого восстания в 1918 году. В 2016 году переименована в улицу Котарбинского.

См. также 
 Кравченко